Jméno a příjmení István Kovács  má více nositelů:
 István Kovács (boxer) (* 1970) – maďarský boxer
 István Kovács (* 1920) – rumunský fotbalista a trenér známý jako Ștefan Kovács
 István Kovács (fotbalista, 1991) (* 1991) – maďarský fotbalista
 István Kovács (fotbalista, 1992) (* 1992) – maďarský fotbalista
 István Kovács (politik) (1911–2012) – maďarský politik
 István Kovács (rozhodčí) – rumunský fotbalový rozhodčí
 István Kovács (zápasník) (* 1950) – maďarský zápasník